Łapiński ist der Familienname folgender Personen:

 Cezary Łapiński (* 1953), polnischer Sprinter
 Tomasz Łapiński (* 1969), polnischer Fußballspieler und Fotograf